Alfred Otto Wolfgang Schulze, noto con lo pseudonimo Wols – artista tedesco
 André Schulze – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada tedesco
 Dick Schulze – politico statunitense
 Franz Eilhard Schulze – zoologo tedesco
 Friedrich August Schulze, meglio conosciuto come Friedrich Laun – romanziere tedesco
 Friedrich Gottlob Schulze – economista tedesco
 Gottlob Ernst Schulze – filosofo tedesco
 Hans Schulze – pallanuotista tedesco
 Ingo Schulze – scrittore tedesco
 Johann Heinrich Schulze – chimico tedesco
 Katharina Schulze – politica tedesca
 Klaus Schulze – musicista tedesco
 Matt Schulze – attore statunitense
 Michael Schulze – calciatore tedesco
 Paul Schulze – attore statunitense
 Richard M. Schulze – imprenditore statunitense
 Sabina Schulze – ex nuotatrice tedesca orientale
 Sven Schulze - politico tedesco, sindaco di Chemnitz
 Sven Schulze – politico tedesco, europarlamentare
 Svenja Schulze – politica tedesca
 Ulrich Schulze – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco